Пересветово — название населённых пунктов в России:

 Пересветово — село в Дмитровском районе Московской области.
 Пересветово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Пересветово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Пересветово — станция в Кардымовском районе Смоленской области России.
 Пересветово — деревня в Псковском районе Псковской области.